Tyne ist der Name

 folgender Flüsse:
 Tyne (England) in Nordost-England, Vereinigtes Königreich
 Tyne (Schottland) in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Tyne River (South Esk River), ein Nebenfluss des South Esk River in Tasmanien, Australien

 Sonstiges:
 HMS Tyne, ein Schiff der Royal Navy des Vereinigten Königreiches
 Rolls-Royce Tyne, ein Flugzeug-Triebwerk
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Galloway & Co.

 Siehe auch:
 Tyne and Wear, Bezirk in Nordost-England
 Thein, Tein, Tain